déclinaison féminine de 
 Jackie Bouvier est un personnage de fiction des Simpson.
 Jackie Berroyer, scénariste, auteur, acteur et dialoguiste français
 Jackie Sardou, actrice française
 Jackie Chan, acteur, chanteur, chorégraphe de scènes d'action, réalisateur, producteur, spécialiste en arts martiaux, scénariste et compositeur chinois,
 Jakie Quartz, chanteuse française,
 Jackie Chazalon, ancienne joueuse de basket-ball française
 Jacqueline Kennedy-Onassis, personnalité américaine, femme de John Fitzgerald Kennedy.

Films 

 Jackie, film américain de John Ford (1921)
 Jackie, film néerlandais d'Antoinette Beumer (2012)
 Jackie, film américain de Pablo Larraín (2016) avec Natalie Portman
 Jackie Brown, film américain de Quentin Tarantino (1997) avec Pam Grier

Autres 
 Jackie, magazine britannique pour adolescentes publiée de 1964 à 1993.
 Le sac Jackie de Gucci
Jackie, fleuriste événementiel parisien issu de l'univers de la mode et du luxe. Spécialisé dans la décoration florale d'événement : mariage, événements d'entreprise, hôtel...

Homonymie de prénom
Prénom féminin